Om jelentheti:

Om, folyó Oroszország szibériai területén az Irtis jobb oldali mellékfolyója .
Om (másképp: aum, szanszkrit: ॐ) a legfontosabb hindu szimbólum és mantra – a hinduizmus emblémája. 
Om, amerikai trió
Om (koreai név)